Водыне — топонимы в Польше.

 Водыне — деревня в Седлецком повяте Мазовецкого воеводства. 
 Водыне — сельская гмина (община) в Седлецком повяте Мазовецкого воеводства.